Гран-прі Айфеля 2020 (офіційно — Formula 1 Aramco Großer Preis der Eifel 2020) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 11 жовтня 2020 року на Нюрбургрингу у Німеччині. Перша гонка Формули-1 на Нюрбургрингу з 2013 року. Це одинадцятий етап чемпіонату світу і перший під назвою Гран-прі Айфеля. Переможець, Льюїс Гамільтон, порівнявся за кількістю виграних Гран-прі з Міхаелем Шумахером. Кімі Ряйкконен побив рекорд Рубенса Барікелло за кількістю проведених гонок.

Передумови 
Пілоти та команди були такими ж, як і на початку сезону. Однак Ніко Хюлькенберг замінив Ленса Стролла, оскільки перед третіми вільними заїздами він почувався погано, а в день перегонів отримав позитивний результат на коронавірус SARS-2.

Кваліфікація

Перегони 

  — Александр Албон отримав 5-секундний штраф за спричинення зіткнення з Данилом Квятом.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітки

Посилання 

Звіти про Гран-прі сезону 2020 Формули-1
2020 у німецькому спорті